D. Álvaro Pires de Castro — irmão de D. Inês de Castro, 1º conde de Viana (da Foz do Lima)  e 1º conde de Arraiolos
 Álvaro de Castro, 1.º Conde de Monsanto
 Álvaro de Castro 5.º Capitão do donatário do Faial e Pico.
 Álvaro de Castro — militar e político português da Primeira República Portuguesa
 Álvaro de Castro Meneses — professor português que foi presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história